

Patronyme 

 Cliff Drysdale (1941-), joueur sud-africain de tennis ;
 Don Drysdale (1936-1993), joueur américain de baseball ;
 Dan Drysdale (1901-1987), joueur écossais de rugby à XV ;
 Mahe Drysdale (1978-), rameur néo-zélandais ;
 Pierre Drysdale, scénariste et dessinateur québécois de bande dessinée ;
 Rebecca Drysdale (née en 1978 ou 1979), actrice, productrice, réalisatrice et scénariste américaine ;
 Robin Drysdale (1952-), joueur britannique de tennis ;
 Russell Drysdale (1912-1981), peintre australien.

Toponyme 

 Drysdale, census-designated place située en Arizona.